Camiglianesi – abitanti di Camigliano (Montalcino)
Camiglianesi – abitanti di Camigliano